Sezon KHL 2019/2020 – dwunasty sezon ligi KHL rozgrywany na przełomie 2019 i 2020.

Kluby uczestniczące 
Pod koniec maja 2019 ogłoszono, że Slovan Bratysława opuszcza rozgrywki KHL, w których występowała od 2012, po czym została ponownie przyjęta do ekstraligi słowackiej. W związku z tym do sezonu przystąpiło 24 zespoły.

Z uwagi na wycofania Slovana nastąpiły zmiany w strukturze ligowej. Torpedo zostało przeniesione z Konferencji Wschód, Dywizji Charłamowa do Konferencji Zachód, Dywizji Tarasowa, natomiast w ramach Konferencji Wschód Sibir Nowosybirsk został przesunięty z Dywizji Czernyszowa do Dywizji Charłamowa. Wskutek tych zmian, w każdej znalazło się po sześć zespołów.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy zaplanowano w terminie od 1 września 2019 do 27 lutego 2020, a w jego trakcie przewidziano 744 meczów w 62 kolejkach.

Tabela 
Tabela zaktualizowana na dzień 17 stycznia 2020.

Legenda:  Lp. – miejsce, M – mecze, Z – zwycięstwa, ZD – zwycięstwa po dogrywce, ZK – zwycięstwa po rzutach karnych, PD – porażki po dogrywce, PK – porażki po rzutach karnych, P – porażki, Bramki – gole strzelone i stracone, +/− – bilans bramkowy, Pkt – punkty     = liderzy dywizji,     = awans do play-off

Puchar Otwarcia 
W pierwszym meczu sezonu o Puchar Otwarcia 1 września 2019 aktualny mistrz CSKA Moskwa (jako zdobywca Pucharu Gagarina i Pucharu Kontynentalnego) zmierzył się z wicemistrzem Awangardem Omsk. Wygrali goście 1:3.

Mecz Gwiazd 
Mecz Gwiazd KHL zaplanowano na 19 stycznia 2020 w hali VTB Arena w Moskwie. W finale Dywizja Bobrowa zwyciężyła Dywizję Tarasowa 7:6 po najazdach (zwycięski wykonał Mikko Lehtonen).

Statystyki indywidualne 
Statystyki zaktualizowane po zakończeniu rundy zasadniczej.

Zawodnicy z pola łącznie

Obrońcy

Bramkarze

 Pozostałe

 Pierwsze miejsce w klasyfikacji średniego czasu gry w meczu wśród obrońców:  Wiaczesław Wojnow (Awangard) – 24,32 min.
 Pierwsze miejsce w klasyfikacji średniego czasu gry w meczu wśród napastników:  Ryan Spooner (Mińsk) – 20,54 min.
 Pierwsze miejsce w klasyfikacji liczby zablokowanych strzałów:  Michaił Pasznin (Saławat) – 174
 Pierwsze miejsce w klasyfikacji wykonanych uderzeń ciałem:  Ville Pokka (Awangard) – 161

Faza play-off 
Etap play-off zaplanowano od 1 marca do maksymalnie 30 kwietnia 2020. Z uwagi na pandemię wirusa COVID-19 ostatnie spotkanie pierwszego etapu play-off, Spartak – Dinamo 12 marca 2020 zostało rozegrane bez udział publiczności.

Po rozegraniu pierwszego etapu fazy play-off (ćwierćfinały Konferencji) w dzień planowanego startu drugiego etapu (półfinałów konferencji) 17 marca 2020 ogłoszono zawieszenie rozgrywek do 10 kwietnia 2020 z powodu pandemii COVID-19. 25 marca 2020 ogłoszono zakończenie sezonu mając na uwadze dalsze rozprzestrzenianie się wirusa.

Schemat play-off

Skład triumfatorów 
Skład drużyny CSKA Moskwa w sezonie 2019/2020:

Nagrody, trofea i wyróżnienia 
 Puchar Otwarcia: Awangard Omsk
 Puchar Kontynentu: CSKA Moskwa

Zawodnicy miesiąca i etapów 
Od początku historii rozgrywek są przyznawane nagrody indywidualne w czterech kategoriach odnośnie do pozycji zawodników (bramkarz, obrońca, napastnik oraz pierwszoroczniak) za każdy miesiąc, wzgl. etap w fazie play-off.

Nagrody indywidualne 
Na skutek trwającej odwołano coroczną Ceremonię Zamknięcia sezonu, w trakcie której tradycyjnie ogłaszano laureatów, a jednocześnie zadeklarowano ogłoszenie zdobywców nagród. 18 maja 2020 drogą internetową ogłoszono zdobywców nagród za sezon.
 Nagroda dla najskuteczniejszego strzelca sezonu: Kiriłł Kaprizow (CSKA Moskwa) – 33 gole w sezonie zasadniczym.
 Nagroda dla najlepiej punktującego zawodnika (punktacja kanadyjska): Wadim Szypaczow (Dinamo Moskwa) – w sezonie regularnym uzyskał 65 punktów za 17 goli i 48 asyst.
 Nagroda dla najlepiej punktującego obrońcy (punktacja kanadyjska): Mikko Lehtonen (Jokerit) – w sezonie regularnym uzyskał 49 punktów za 17 goli i 42 asysty.
 Złoty Kij – Najbardziej Wartościowy Gracz (MVP) sezonu regularnego: Dmitrij Jaškin (Dinamo Moskwa).
 Najlepszy Bramkarz Sezonu (w wyniku głosowania trenerów): Timur Bilałow (Ak Bars Kazań).
 Nagroda dla najlepszego pierwszoroczniaka sezonu KHL im. Aleksieja Czeriepanowa: Artiom Galimow (Ak Bars Kazań).
 Najlepsza Trójka (dla najskuteczniejszego tercetu napastników w sezonie regularnym): André Petersson, Dmitrij Jaškin, Wadim Szypaczow (Dinamo Moskwa) – wspólnie 34 gole.
 Nagroda Siergieja Gimajewa za Lojalność Hokejowi (dla najlepszego weterana lub trenera): Aleksandr Siomin (Witiaź Podolsk).
 Nagroda Bezcennej Ligi (w wyniku głosowania kibiców): Juha Metsola (Saławat Jułajew Ufa).

Kolejność i medaliści 
Z uwagi na niedokończenie sezonu władze ligi ogłosiły, że nie został wyłoniony mistrz KHL i zdobywca Pucharu Gagarina, zaś ograniczono się jedynie do ustalenia kolejności końcowej w oparciu o wyniki sezonu zasadniczego.

W lipcu 2020 Federacja Hokeja Rosji ogłosiła ustaloną kolejność drużyn w sezonie, przyznając medale mistrzostw Rosji (złoty otrzymał CSKA, srebrny Ak Bars i SKA, a brązowy Dinamo Moskwa).

Przypisy 

Kontynentalna Hokejowa Liga
2019 w hokeju na lodzie
2019 w Rosji
2020 w hokeju na lodzie
2020 w Rosji